Državne lađe ministarstva narodnog gospodarstva, odjela za tehničke radove u Zagrebu bilo je državno tijelo u NDH. Preuzelo je poslovanje Banovinskih lađa kod Odjela za tehničke radove, Banovine Hrvatske. Prezimanjem uloge je promijenjeno ime tog tijela. Naredbu je donio ministar narodnog gospodarstva 5. svibnja 1941. godine.

Izvori 

NDH